Michelau ist der Name von

 Michelau in Oberfranken, Gemeinde im Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Michelau im Steigerwald, Gemeinde im Landkreis Schweinfurt, Bayern

 Michelau an der Saale, Ortsteil der Gemeinde Gräfendorf, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Michelau (Adelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Adelzhausen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Michelau (Büdingen), Ortsteil der Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Michelau (Rudersberg), Ortsteil der Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Michelau, Kreis Brieg, Schlesien: Michałów (Olszanka), Dorf im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Michelau, Kreis Rosenberg, Westpreußen: Michałowo (Susz), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Michelau, Kreis Schwetz, Westpreußen: Michale, Dorf im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Michelau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Kamenka (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Michelau, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Sobolewo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Michelau, Kreis Wehlau, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

 Michelau (Burscheid) in der Gemeinde Burscheid im Großherzogtum Luxemburg

 Michelauer Land im Osten des Kulmer Landes

Michelau ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Michelau (* 1994), US-amerikanischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Michelnau